Slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2015 se konal na beavercreeské sjezdovce Birds of Prey v neděli 15. února 2015 jako pátý mužský a celkově závěrečný závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10:15 hodin a druhá část odstartovala ve 14:30 hodin místního času. Soutěže se zúčastnilo 100 závodníků z 57 zemí. V sobotu 14. února proběhla kvalifikace, do níž nastoupilo 106 lyžařů ze 50 zemí.

Obhájcem vítězství byl Rakušan Marcel Hirscher, jenž po prvním kole jasně vedl. Trať první části byla náročná, postavená norským trenérem Christianem Mitterem, jenž nakupil řadu přesazených a zavřených branek. Řada slalomářů s ní měla problémy. Ze sta startujících vypadlo 43 závodníků. Na obtížnost i netradiční postavení branek si lyžaři stěžovali. Ve druhé závěrečné jízdě elitní třicítky však vedoucí Hirscher vypadl a nedojel do cíle. Úřadujícího olympijského vítěze v této disciplíně ze sočských her představoval další rakouský reprezentant Mario Matt, který vypadl v prvním kole.

Mistrem světa se stal 30letý francouzský lyžař Jean-Baptiste Grange, který tak po vítězství na MS 2011 v této disciplíně získal druhé zlato a celkově třetí medaili ze světových šampionátů. Stříbro vybojoval Němec Fritz Dopfer, pro nějž to byl první kov z individuálních závodu mistrovství.  Bronz si odvezl další německý reprezentant Felix Neureuther, který si oproti Schladmingskému šampionátu 2013 pohoršil o jedno místo. Celkově to byla čtvrtá medaile z mistrovstvích světa.

Druhý v pořadí po prvním kole a vítěz schladmingské generálky před šampionátem, ruský slalomář Alexander Chorošilov, nepředvedl ve druhé části optimální výkon a propadl se na osmou příčku.

Medailisté

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2015